La Chapelle-Saint-Sauveur – comune francese soppresso e frazione del dipartimento della Loira Atlantica nella regione dei Paesi della Loira
 La Chapelle-Saint-Sauveur – comune francese del dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgogna-Franca Contea